«Isla (de) Santiago» puede referirse a:

Geografía 
Isla Santiago, isla de Filipinas.
Isla Santiago, isla del archipiélago de las Galápalos, Ecuador.
Isla de Santiago, isla de Cabo Verde.

Divisiones administrativas 
Isla Santiago Oeste, localidad del partido de Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.